|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van San Jose (officieel Silicon Valley Classic) van 2018 vond plaats van 30 juli tot en met 5 augustus 2018 in de Amerikaanse stad San José. Het was de 47e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Madison Keys was het tweede reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich af, wegens een polsblessure.

Ook de als eerste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza meldde zich af, zij vanwege een blessure aan de rechterarm, haar opslagarm.

Het vijfde reekshoofd, Mihaela Buzărnescu uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Griekse Maria Sakkari in twee sets. Buzărnescu wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Elise Mertens was als vierde geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd geklopt door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Abigail Spears en Coco Vandeweghe hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Latisha Chan en Květa Peschke (voor het eerst als koppel spelend) kreeg een bye voor de eerste ronde, waarna ook nog eens hun beoogde tegen­standsters in de tweede ronde verstek lieten gaan. Zij hoefden dus maar twee partijen te winnen om de titel te veroveren. Na te hebben afgerekend met het vierde reekshoofd in de halve finale, zegevierden zij in de finale over de als derde geplaatste Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok in twee sets. Het was uiteraard hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chan had daar­naast dertig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Peschke 29.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Enkelspel
  Dubbelspel
  Toernooischema ITF

San Jose 2018
San Jose